'''Дими́тр Попо́в:
 Попов, Димитр Димитров (1919—1989) — болгарский партизан, генерал. 
 Попов, Димитр Захариев (1879—1924) — болгарский революционер. 
 
 Попов, Димитр Илиев (1927—2015) — премьер-министр Болгарии.
 Попов, Димитр Крыстев (1855—1909) — болгарский писатель и политический деятель.
 Попов, Димитр Николов (1909—1975) — болгарский генерал. См. также 
 Попов, Дмитрий